Кулаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кулаки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Кулаки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Кулаки — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Кулаки — деревня в Меленковском районе Владимирской области.

См. также 
 Кулак